HTZ – hormonalna terapia zastępcza stosowana do łagodzenia objawów menopauzy
 HTZ - hormonalna terapia zastępcza stosowana do łagodzenia objawów andropauzy
 HTZ – hormonalna terapia zastępcza stosowana po usunięciu tarczycy
 HTZ – hormonalna terapia zastępcza stosowana u osób transpłciowych